Borriss ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Borriss (1909–1985), einer der führenden Botaniker in der Deutschen Demokratischen Republik
 Otto Borriss (1881–1975), Lehrer und Heimatforscher

Siehe auch:
 Borris
 Boris (Begriffsklärung)
 Borys